Игна́ций Фе́ликс Добжи́ньский (; , Романов — , Варшава) — польский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог; сын Игнация Добжиньского.

Биография 
Сын дирижёра симфонического оркестра у графов Илиньских, первоначальное музыкальное образование получил дома, у отца: играл на скрипке, был дирижёром. С 1825 года учился в Варшаве у Юзефа Эльснера, сначала частным образом, затем (1826—1828) в Институте музыки, где его соучеником был Ф. Шопен. Некоторое время жил и работал в Германии, где посетил в качестве пианиста и дирижёра Берлин, Дрезден, Бонн, Франкфурт, Мюнхен. В 1834 году его вторая симфония получила второй приз на конкурсе в Вене. В 1857 организовал самостоятельный симфонический оркестр (Польский оркестр Игнация Феликса Добжиньского), выступавший еженедельно (экономически дело не состоялось, и вскоре оркестр распался).

Некоторые сочинения 
Представленный ниже список содержит лишь основные произведения Добжиньского (всего он написал их около 170). Из него можно составить представление о разносторонности интересов композитора. Он пробует себя почти во всех жанрах: пишет оперу, симфонии и религиозные кантаты, но также кантаты и оркестровые сочинения «на случай». Удивительно разнообразны концертные опыты Добжиньского: даже в нижеследующем списке указаны сочинения для семи разных инструментов с оркестром. В камерной музыке он творит не только в рамках обычных ансамблей вроде струнного квартета, но сочиняет также для нетрадиционных сочетаний инструментов (секстет с контрабасом и проч.). Фортепианные пьесы Добжиньского охватывают почти все известные Шопену жанры.

Музыкальный театр 
 Опера «Монбар, или Флибустьеры», op. 30 (Monbar czyli Flibustierowie, 1836—1838, первая полная постановка — январь 1863, Варшава, дирижировал сам Добжиньский).
 Музыка к пьесам:
 «Конрад Валленрод» А. Мицкевича, драматическая переработка поэмы в трех действиях, op. 69, не окончена, не публиковалась (1859—1865);
 «Бургграфы» В. Гюго, op. 70 (1860);
 «Искусство и торговля» (Sztuka i handel), музыкальная комедия в трех действиях с прологом (пьеса Ж. Ш. Дюбуа в переводе К. Кашевского, 1861).

Вокальная музыка 
 Кантата в честь храбрых защитников родины (Kantata na cześć walecznych obrońców Ojczyzny), для четырёх солистов, смешанного хора и оркестра (1830).
 «Переход Буга» (Marsz za Bug), марш для смешанного хора и органа (1831).
 Кантата на именины Генрика Лубеньского, для смешанного хора и оркестра (1834).
 «Святый Боже» (Święty Boże), op. 61, молитва для четырёх солистов, хора и оркестра или органа (до 1851).
 «Плач над гробом Господа Иисуса» (Lamentacja nad grobem Chrystusa Pana), op. 62 для хора с оркестром (1851).
 «Песнь Пресвятой Богородице» (Pieśń do Najświętszej Marii Panny), op. 58, для сопрано, смешанного хора и органа (до 1853).
 Похоронный марш на смерть Фридерика Шопена (Marsz żałobny na śmierć Fryderyka Chopina), op. 66, для смешанного хора и оркестра (1857).
 Veni Creator, op. 67 (68), для мужского хора с духовым оркестром (ок. 1857).
 Хоры, песни.

Оркестровая музыка 
 Две симфонии:
 Большая симфония № 1, op. 11 (1829);
 Симфония № 2 c-moll «Характеристическая симфония в духе польской музыки», op. 15 (Symfonia charakterystyczna w duchu muzyki polskiej, 1834; вторая редакция 1862, медленная часть была заменена Элегией из Струнного секстета, op. 39).
 Концертная увертюра для большого оркестра, op. 1 (1824).
 Два концертных полонеза для большого оркестра, op. 31 (ок. 1839).
 Юмореска-каприччио на итальянскую тему для оркестра, op. 53 (1847).
 Скерцо для оркестра, op. 56 (ок. 1849).
 Марш по случаю золотой свадьбы Юзефа Эльснера (Marsz na złote wesele J. Elsnera) для оркестра.
 Два траурных марша:
 Траурный марш для оркестра, op. 38 (ок. 1840).
 Траурный марш на смерть Юзефа Эльснера (Marsz żałobny na śmierć J. Elsnera) для медного духового оркестра (1854).
 Марши и прочие небольшие сочинения.

Сочинения для солирующего инструмента с оркестром

Духовые 
 Анданте и рондо-полонез (Andante et Rondo alla polacca) G-dur для флейты с оркестром, op. 42 (ок. 1843).
 Фантазия на собственную тему для фагота с оркестром, op. 28 (ок. 1834).
 Фантазия для трубы с оркестром, op. 35 (ок. 1839).
 Интродукция и вариации на собственную тему для тромбона с оркестром, op. 45 (ок. 1845).

Струнные 
 Фантазия для скрипки с оркестром, op. 32 (ок. 1829).
 Большая фантазия на темы из оперы «Флибустьеры» для скрипки с оркестром (ок. 1840).
 Элегия для виолончели с оркестром, op. 43 (ок. 1843).

Фортепиано 
 Фортепианный концерт As-dur, op. 2 (1824), юношеское произведение (не был издан, первое известное исполнение 1986; существуют реконструкция К. Бацулевского, использующая полный текст, со всеми исключёнными Добжиньским местами, и более краткая, учитывающая позднейшие купюры редакция Казимежа Розбицкого).
 Рондо-полонез (Rondo à la Polacca) для фортепиано с оркестром, op. 6 (ок. 1827).
 Концертные вариации на тему известной мазурки для фортепиано с оркестром, op. 12 (опубл. 1834). Возможно, для фортепиано соло.

Камерная музыка

Дуэты 
 Интродукция и несложные вариации F-dur на тему известной мазурки для флейты (скрипки) с фортепиано, op. 18 (1831).
 Дуэт As-dur для кларнета и фортепиано, op. 47 (середина 1840-х).
 Интродукция и вариации на собственную тему D-dur для скрипки с фортепиано, op. 9 (ок. 1829).
 «Слезы» (Les larmes) e-moll для виолончели (скрипки) и фортепиано, op. 41 (1843).
 Тема с вариациями для виолончели и фортепиано, op. 42 (ок. 1843).
 Ноктюрн для виолончели и фортепиано, op. 46 (ок. 1845).

Трио и квартеты 
 «Воспоминание о Дрездене» G-dur для гобоя (скрипки), виолончели и фортепиано (1846).
 Большое трио a-moll для скрипки, альта и виолончели, op. 17 (ок. 1831).
 Три струнных квартета (для двух скрипок, альта и виолончели):
 № 1 e-moll, op. 7 (1828 или 1829);
 № 2 d-moll, op. 8 (1829);
 № 3 E-dur, op. 13 (1830).
 Этюды на собственную тему в двойном контрапункте восьми видов [?] (Studium na temat oryginalny w dubeltowym kontrapunkcie w 8 postaciach) для струнного квартета, op. 62 (1867).

Сочинения для больших ансамблей 
 Два струнных квинтета (для двух скрипок, альта и двух виолончелей):
 № 1 F-dur, op. 20 (1831);
 № 2 a-moll, op. 40 (ок. 1841).
 Струнный секстет (для двух скрипок, альта, двух виолончелей и контрабаса) Es-dur, op. 39 (1841).
 Романс для гобоя, струнного квинтета и контрабаса (ок. 1842).
 «Сон христианина» (Sen chrześcijanina), религиозная фантазия для десяти инструментов, op. 57 (ок. 1850). Очевидно, первый в польской музыке децимет, как и вообще один из самых ранних.

Фортепианная музыка 
Интродукция и вариации на собственную тему в русском стиле, op. 4 (ок. 1824).
Фантазия в роде фуги (Fantaisie quasi Fugue) на тему известной мазурки, op. 10 (ок. 1828).
Фантазия и вариации в лёгком и блестящем стиле на тему мазурки (куявяка), op. 14 (ок. 1830).
Вариации на собственную тему, op. 22 (ок. 1833).
Фантазия на темы из оперы «Дон Жуан» В. А. Моцарта, op. 59 (ок. 1846, опубл. 1847).
Многочисленные миниатюры: полонезы, мазурки, ноктюрны, вальсы, галопы, этюды и так далее.

Записи 
 (1994) Добжиньский. Фортепианный концерт. Шопен. Фортепианный концерт № 2 (Jerzy Sterczyński, Adam Natanek)
 (1994) Добжиньский. Увертюра к «Монбару». И проч. (Sinfonia Varsovia, Grzegorz Nowak). — CD ACCORD ACD 019 
 (1996) Добжиньский. Струнный квартет № 1. Монюшко. Струнные квартеты № 1 и 2 (Camerata Quartet). — Ricercar RIC158165; переиздано (2006) DUX 0561.
 (2001) Добжиньский. Струнные квинтеты № 1 и 2 (Kwartet Wilanów, Tomasz Strahl). — Acte Préalable AP0048. 
 (2001) Добжиньский. Струнный секстет. Эльснер. Септет (Kulka, Wróbel, Camerata Vistula). — Acte Préalable AP0067. 
 (2006) Добжиньский. Andante e Rondo alla Polacca Op. 42. И проч. (Antoni Wierzbiński, Elżbieta Tyszecka). — Acte Préalable AP0137. 
 (2011) Лессель и Добжиньский. Фортепианные концерты (Howard Shelley, Sinfonia Varsovia). — NIFCCD 101.
 (2012) Добжиньский. Дуэт для кларнета и фортепиано, op. 47. Киляр. Валторновая соната. Лессель. Трио для кларнета, валторны и фортепиано. — DUX 0857.
 (2013) Добжиньский. Увертюра к «Монбару». Фортепианный концерт. Симфония № 2 (Emilian Madey, Łukasz Borowicz). — Chandos CHAN 10778(2) 
 (2013) Добжиньский. Камерные сочинения с фортепиано: Трио, op. 17 и проч. На двух дисках. — Acte Préalable AP0278  и AP0279 .

Примечания

Ссылки 
 
 Małgorzata Kosińska. Статья о Добжиньском с приложением списка важнейших его сочинений. 

Композиторы Польши XIX века
Композиторы-романтики
Музыкальные педагоги Польши
Оперные композиторы Польши
Похороненные на кладбище Старые Повонзки